Weiler névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Weiler (Ausztria) település Ausztriaban, azon belül Vorarlbergban
Weiler zum Turm település Luxemburgban
Weiler bei Bingen település Németországban, azon belül Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Weiler (bei Mayen) település Németországban, azon belül Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Weiler bei Monzingen település Németországban, azon belül Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Weiler (bei Ulmen) település Németországban, azon belül Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Weiler-Simmerberg település Németországban, azon belül Bajorországban
Személyek
Max Weiler (1900 – 1969) svájci labdarúgó
Walter Weiler (1903 – 1975) svájci labdarúgó
Weiler Árpád (1948 – ) építőmérnök
Weiler Péter (1974 –) festőművész, író